Jméno Charles Darwin neslo více osob:

 Charles Darwin (1809–1882) – anglický přírodovědec, objevitel evoluční teorie
 Charles Darwin (letec) (1894–1941) – letecké eso první světové války
 Charles Darwin (1758–1778) – strýc slavného přírodovědce
 Charles Waring Darwin (1856–1858) – syn slavného přírodovědce
 Charles Galton Darwin (1887–1962) – vnuk slavného přírodovědce, fyzik
 Charles Darwin (Northern Territory) – část australského města Darwin

Související články 
 Darwin – rozcestník jména Darwin